го́род Краснода́р:
 Краснодар — город, административный центр Краснодарского края России
 «Город Краснодар» — муниципальное образование в Краснодарском крае России